Przybilski ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Stanislaus Günter Przybilski (1920–2012), deutscher Goldschmied, Bildhauer und Maler, siehe Egino Weinert
 Martin Przybilski (* 1970), deutscher Germanist

Siehe auch:
 Przybylski